

Impôts 
La dîme ou dime était un impôt, pourcentage des bénéfices, imposé aux croyants chrétiens, juifs. 

Elle a donné entre autres son nom :
 à la dîme saladine levée au  pour financer la troisième croisade ;
 à un livre de Vauban, La Dîme royale (1707) ;
 à une pièce de théâtre de René Morax, La Dîme (1903) ;
 ainsi qu'aux différentes « maisons de la Dîme » :
 la maison de la Dîme de Rablay-sur-Layon, dans le département de Maine-et-Loire,
 la maison de la Dîme de Saint-Blaise, dans le canton de Neuchâtel,
 la maison de la Dîme d'Aigle dans le canton de Vaud.
 La Grange aux Dimes de Longpont sur Orge (Essonne).

Sigles 

DIME est un sigle pouvant faire référence à :
 Direct Internet Message Encapsulation
 Dense Inert Metal Explosive

Divers 
 Le dime est une pièce de monnaie des États-Unis.
 Le dime est une langue couchitique d'Éthiopie.

Voir aussi